Андре́й Никола́евич Тимофе́ев (род. 14 сентября 1985 года, Салават, Башкирской АССР) — российский прозаик, литературный критик.

Биография 
Родился в городе Салавате Башкирской АССР. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им.Горького (семинар М.П. Лобанова). Преподаватель литературного творчества в Московском государственном институте культуры. Член правления Союза писателей России, председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России. Лауреат премии им.Гончарова в номинации «Ученики Гончарова» (2013), премии «В поисках правды и справедливости» политической партии «Справедливая Россия» (2015) за повесть "Медь звенящая" , премии им. А.Г. Кузьмина журнала «Наш современник». (2016)

Творчество 
Публиковался в журналах «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Роман-газета», и др . Автор книги рассказов и повестей «Навстречу» (2016). Автор романа «Пробуждение» («Наш современник», №3-4, 2019), в котором вывел героев левых взглядов. После статьи журналиста Виктора Кожемяко "О трудном пробуждении молодых среди смуты" в газете "Правда"  на страницах издания развернулась ожесточенная полемика. Кожемяко увидел в романе попытку описать "становление молодых коммунистов", а сам роман, заслуживающим обсуждения, поскольку это крайне редкий опыт появления художественного произведения, посвящённого современным коммунистам. Его оппоненты  посчитали, что «коммунистическая идея» в романе "представлена чем-то вроде экзальтированной веры, облачённой в шелуху стандартных позднесоветских пропагандистских штампов" . Всего в газете «Правда» вышло более десяти статей, посвященных обсуждению романа, написанных региональными лидерами коммунистов. За псевдонимом одного из героев романа Кургузова все увидели персонажа по фамилии Кургинян, а его организация «Суть времени» в произведении названа просто «Суть». В свою очередь, соратники Кургиняна посчитали, что и роман, и его обсуждение носят заказной характер, направленный на дискредитацию движения "Суть времени": "Остается понять, кто эти экспериментаторы, не только заказавшие Тимофееву аж целый роман (с заказом автор не справился, как ни старался), но изо всех сил впихивающие его молодежи, используя партийный авторитет?"

Критика 
Писатель Роман Сенчин о книге Андрея Тимофеева "Навстречу":
- Этот сборник повестей, рассказов и статей о литературе демонстрирует, что у нас появился новый талантливый и смелый автор. Андрей Тимофеев берется за очень сложные и тонкие темы, показывает типы нашей нынешней жизни, открывает нам интересные характеры. Это настоящая православная проза. Не та, которой сегодня переполнены полки книжных магазинов и церковные лавочки, а другая... В традиции Достоевского, Лескова, Чехова, Льва Толстого (пусть православная церковь и считает его отпавшим) .

Библиография 
 2016 — Навстречу: Повести и рассказы. — М.: Российский писатель.

Примечания 

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века